Le royaume d'Ostoria est un pays imaginaire dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Histoire 

Le dieu géant Annam fonda Ostoria, le Royaume Colossal aux alentours de -32000 CV.

Connaissant une expansion rapide, les géants furent très tôt en guerre contre la race amphibie des batrachi. Ils finirent par avoir le dessus mais un événement cataclysmique se produisit alors. En -31000 CV, un ou plusieurs corps célestes s'écrasèrent sur Toril, réduisant à néant l'empire batrachi et touchant gravement les géants. De l'impact a résulté la création de la Mer des Étoiles Déchues.

Le royaume mit trois millénaires à se remettre de cette catastrophe et atteignit son apogée en -28000 CV, s'étendant des contrées froides du nord de ce qui deviendra plus tard Féérune jusqu'au Bief de Vilhon. À cette époque, le Royaume Colossal fut partagé entre les différents fils d'Annam et la capitale de Voninheim fut fondée.

Mais à cet âge de gloire succéda bientôt un conflit sanglant opposant les géants aux dragons, qui s'étaient alors rendus maîtres de quasiment tout le reste du super-continent de Merrouroboros. Lorsqu'un avatar du dieu Garyx mena les dragons à la guerre, un conflit appelé la Guerre de Mille Ans débuta. Cette guerre n'eut aucun vainqueur et elle s'acheva sur une trêve après des pertes terribles des deux côtés. Ostoria n'était alors plus que l'ombre de ce qu'il avait été.

La civilisation des géants s'écroula définitivement après la Séparation vers -24000 CV, des survivants trouvant néanmoins refuge dans certaines zones de Féérune, notamment le Grand Glacier et la région de la Mer de Lune.

Voir aussi 
 Chronologie des Royaumes oubliés : Les Jours du Tonnerre

Sources 
 Grand History of the Realms de Brian R. James
 Lost Empires of Faerûn de Richard Baker, Ed Bonny et Travis Stout
 Giantcraft de Ray Winninger
 Draconomicon de Nigel Findley

Royaumes disparus des Royaumes oubliés